Brwinów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Brwinów, dans le powiat de Pruszków
 de Brwinów, ville et chef-lieu de cette gmina